Буткин — фамилия:

 Буткин, Алексей Яковлевич — русский архитектор, городской архитектор Сочи начала XX века.
 Буткин, Николай Григорьевич (1896—1976) — русский и советский учёный-врач.

См. также 
 Боткин